

Дубе — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Дубе — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства